Первомайский — посёлок муниципального образования «Каменский городской округ» Свердловской области.

География 
Посёлок Первомайский муниципального образования «Каменский городской округ» расположено в 20 километрах (по автотрассе в 24 километрах) к западу-северо-западу от города Каменск-Уральский, на левом берегу реки Камышенка (левого притока реки Исеть). В посёлке расположена железнодорожная станция Перебор ветки Свердловск — Курган.

История 
14 мая 1962 года посёлки РТС и Заготзерно объединены в посёлок Первомайский. В посёлке работает крупный элеватор.

Население 

Структура
По данным переписи 2002 года национальный состав следующий: русские — 93 %. По данным переписи 2010 года в посёлке было: мужчин—250, женщин—249.

Примечания 

Населённые пункты Каменского городского округа